Das National League Wild Card Playoff 2015 war das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles tritt in den National League Division Series 2015 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 7. Oktober 2015 statt.

Die Paarung lautete:
 Pittsburgh Pirates (Zweiter NL Central, 98–64) gegen Chicago Cubs (Dritter NL Central, 97–65)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2015, ALWC 2015, NLDS 2015, ALDS 2015, NLCS 2015, ALCS 2015, World Series 2015

Spielzusammenfassung 

Mittwoch, 7. Oktober 2015, 20:00 EDT im PNC Park in Pittsburgh, Pennsylvania

Einzelnachweise 

2015
Baseball 2015
Sportveranstaltung in Pittsburgh
Chicago Cubs
Pittsburgh Pirates